Ромашківська сільська рада — Київська область, Рокитнянський район
 Ромашківська сільська рада — Сумська область, Середино-Будський район